Los quelónidos (Cheloniidae) son reptiles testudines con cuatro extremidades cortas, mandíbulas sin dientes y cuerpo protegido por un caparazón duro dentro del cual pueden retraer la cabeza, las extremidades y la cola.

Asimismo, son una familia de tortugas marinas que incluye cinco géneros. Todas sus especies se hallan en peligro de extinción.

Taxonomía 
La familia Cheloniidae está dividida en tres subfamilias, 11 géneros, seis de ellos extintos y seis o siete especie actuales:

Subfamilia Carettinae 
Género Caretta
Caretta caretta
Género Lepidochelys
Lepidochelys kempii
Lepidochelys olivacea
Subfamilia Cheloniinae 
Género Chelonia
Chelonia mydas
Chelonia agassizii (estatus taxonómico discutido)
Género Eretmochelys
Eretmochelys imbricata
Género Natator
Natator depressus
Subfamilia Toxochelyinae †
Género Ctenochelys †
Género Osteopygis †
Género Porthochelys †
Género Prionochelys †
Género Thinochelys †
Género Toxochelys †

Cladograma 
A continuación un cladograma mostrando las relaciones filogenéticas de las tortugas marinas vivas y extintas en la familia Cheloniidae basándose en Lynch y Parham (2003) y Parham y Pyenson (2010).

Referencias

Enlaces externos 

Reptiles marinos
 
Familias de reptiles